Der lachende Ehemann ist der Titel für 

 Der lachende Ehemann (Operette), eine Operette Edmund Eysler, 1913
 Der lachende Ehemann (Film), ein Film von Rudolf Walther-Fein, 1926